Sterk peut être :

Sterk un patronyme néerlandais, commun en Flandre, avec multiples variantes (avec ou sans article de, avec ck, cke ou k, avec ou sans le suffixe -man, avec ou sans suffixe génitif -s ou -x):
 De Stercke ;
 Sterck ;
 Jules Sterck (1867-1937), artiste-peinte belge ;
 Stercke ;
 Sterckeman ;
 Gaston Sterckeman, nom de plume de César Fauxbras ;
 Michaël Sterckeman (1976-), auteur de bande dessinée français ;
 Sterckman ;
 Sterckmans ;
 Michel Sterckmans, artiste-peintre belge ;
 Marie Sterckmans, artiste-peintre belge ;
 Stercks ;
 Sterckx ;
 Ernest Sterckx (1922-1975), coureur cycliste belge ;
 Engelbert Sterckx (1832-1867), cardinal belge de l’Église catholique romaine, primat de Belgique, 13 archevêque de Malines ;
 Dirk Sterckx (1946-), homme politique belge flamand ;
 Leo Sterckx (1936-), coureur cycliste belge ;
 Sterk ;
 Sterke ;
 Sterkers.

Šterk, patronyme slovène ou croate :
 Jure Šterk (1937-), navigateur à la voile et auteur slovène ;
 Vladimir Šterk (1891-1941), architecte croate.

Stêrk, patronyme kurde :
  (1977-), actrice kurdo-suédoise.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme